Ла Мистериоса има више значења:

 Ла Мистериоса (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Мистериоса (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику